19-й чемпионат Европы по баскетболу среди женщин в 1983 году проходил в 3-х венгерских городах Мишкольц, Залаэгерсег и Будапешт. В финальной стадии приняли участие 12 национальных сборных. Чемпионками Европы в 17-й раз стали баскетболистки сборной СССР.

Предварительный этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

Финал

Матчи за 5-8 места

Матчи за 9-12 места

Итоговое положение

Составы команд

Ссылки 
 Чемпионат Европы 1983 на сайте ФИБА-Европы
 Чемпионат Европы 1983 на сайте www.todor66.com

1983
1983 год в баскетболе
Чемпионаты Европы в 1983 году